Комисса́ренко (также Комиса́ренко; ) — фамилия:
 Комиссаренко, Аркадий Иванович (1937—2021) — советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор, специалист по истории России периода позднего феодализма и истории церкви.
 Комиссаренко, Василий Павлович (1907—1993) — советский эндокринолог и патофизиолог, академик АМН Украины и академик НАН Украины.
 Комиссаренко, Зенон Петрович (1891—1980) — советский художник и мультипликатор.
 Комиссаренко, Сергей Васильевич (род. 1943) — украинский учёный-биохимик и дипломат.